Sture Hjalmar Thorild Dahlgren, född den 25 juni 1888 i Bjuvs församling, död den 5,februari 1968 var en svensk försäkringsstatistiker.

Dahlgren blev filosofie doktor i Lund 1918, konsulent för nykterhetsundervisningen hos Skolöverstyrelsen från 1919, samt var chefsmatematiker i Brand- och livförsäkrings AB Skåne 1920–1929. Från 1927 var han direktör för dess livavdelning. Dahlgren var även medlem av Internationella byrån mot alkoholismens vetenskapliga råd i Lausanne från 1929 och av permanenta kommittén för de internationella aktuariekongresserna från 1929. Dahlgren utgav en mängd skrifter i försäkrings- och alkoholfrågor med mera och var medarbetare i Svensk uppslagsbok under signaturen Th. Dn.. Han var ledamot av Malmö stadsfullmäktige 1927–1958.

Utmärkelser, ledamotskap och priser
 Ledamot av Vetenskapssocieteten i Lund (LVSL)

Källor 
Malmö stads historia, åttonde delen (register), Arlöv 1994, , sid. 36.
Svensk uppslagsbok. Malmö 1931.

Noter

Svenska statistiker
Kommunalpolitiker i Malmö
Personer i Liberalerna och Folkpartiet
Födda 1888
Avlidna 1968
Män
Svensk uppslagsbok
Personer från Bjuvs socken